Giovanni Faccenda (1907-2000) – calciatore italiano
 Mario Faccenda (1960) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Natale Faccenda (1913-2003) – calciatore italiano